Landtagswahlkreis 47 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Freiburg II (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Konstanz II (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Groß-Gerau I (seit 1983)
 Wahlkreis 47 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 47 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Elbe (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Uelzen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Nienburg-Süd (2003)
 Landtagswahlkreis Schaumburg (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Burgdorf (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Krefeld I – Viersen III (2017)
 Landtagswahlkreis Krefeld I (2005 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf III (2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf IV (1966 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf V (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Süd (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Pirmasens-Land (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 7 (seit 2014)
 Wahlkreis Dresden 5 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 6 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden, Land II – Freital III (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Zeitz (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Quedlinburg II – Sangerhausen II (1990)